Loch Ness (meer), een meer in Schotland
Loch Ness (braambes)
Loch Ness (film), een film uit 1996 over het monster van Loch Ness
Loch Ness (miniserie), Britse miniserie uit 2017

Zie ook 
Het monster van Loch Ness (doorverwijspagina)